Éric Blanc peut désigner :
 Éric Blanc (né en 1959), un joueur français de rugby à XV, arrière du Racing club de France au début des années 1990 ;

Pseudonyme 

 Éric Blanc, de son vrai nom Éric Degbegni, (né en 1965), un imitateur, humoriste et acteur français d'origine béninoise.

Voir aussi